

Onomastica 
Gemma – nome proprio di persona femminile

Persone 
Andrea Gemma – vescovo cattolico e scrittore italiano
 Chiara Maria Gemma – didatta e politica italiana (1968-)
 Gemma Frisio (Reiner Gemma Frisius, 1508-1555) – matematico e cartografo olandese.
Giuliano Gemma – attore italiano
Luca Gemma – coautore con Luigi De Crescenzo di Apri la bocca (e fai fuoco) nell'album Canzoni nel tempo
Roberta Gemma – attrice pornografica e showgirl italiana

Religione 
 Triratna (Triplice Gemma) – nel buddismo, persona spirituale o idea oggetto devozione.

Geografia 
Monte Gemma – montagna dei monti Lepini
 Casa della Gemma – una casa di epoca romana, sepolta durante l'eruzione del Vesuvio del 79.
 Torri di Corso Donati (dette Torre di Gemma)- a Firenze.

Acronimi 
 Gas phase electrophoretic molecular mobility analysis (GEMMA) – tecnica di analisi chimica

Botanica 
Gemma – organo delle piante.

Mineralogia 
Gemma – risultato, dopo la lavorazione, di un materiale gemmologico di origine organica o inorganica

Biologia 
Araneus gemma – (McCook, 1888) è un ragno appartenente alla famiglia Araneidae.
Calcarichelys gemma – Zangerl, 1953 è una tartaruga estinta appartenente alla famiglia Protostegidae.
Hypoplectrus gemma – specie di Hypoplectrus, un genere di pesci di acqua salata appartenenti alla famiglia Serranidae.

Arte e letteratura 
Gemma di Vergy – opera di Gaetano Donizetti.
La gemma di Kaiburr – romanzo ambientato nell'Universo espanso di Guerre stellari.
Gemma Bovery – film franco-britannico del 2014, diretto da Anne Fontaine.

Astronomia 
Gemma – altro nome di Alfa Coronae Borealis, stella della costellazione Corona Borealis.
Cratere Gemma Frisius – cratere lunare, intitolato al matematico e cartografo Gemma Frisius, situato negli altopiani meridionali a nord del cratere Maurolycus.

Altro 
Gemma (sommergibile) – sommergibile della Regia Marina.
SS Selnes (o SS Gemma) – nave da carico tedesca, varata nel 1928 nei cantieri della Flensburger Schiffbau-Gesellschaft.
Walter Gemma – motore aeronautico radiale cecoslovacco, costruito negli anni '30 dalla Walter Engines.
Gemma (organizzazione) – rivista e gruppo di solidarietà britannico il cui mandato è il supporto a lesbishe disabili.

Pagine correlate 
Gemmi (disambigua)

Altri progetti